Кендур — озеро в Мишеронском городском поселении Шатурского района Московской области, в 12 км к северо-западу от посёлка Мишеронский. Одно из самых удалённых и труднодоступных озёр в Московской области.

Физико-географическая характеристика 
Происхождение озера, предположительно, карстовое.

Площадь — 0,16 км² (16 га), длина — около 450 м, ширина — около 400 м. Берега отлогие, низкие, местами заболоченные. Вокруг озера произрастает хвойный лес.

Глубина — 0,5-4 м, максимальная глубина достигает 4 м. Дно песчаное, покрыто небольшим слоем ила. Вода прозрачная.

Зарастаемость до 70 %. Среди водной растительности распространены осока, камыш, тростник, кубышка, кувшинка, белокрыльник. В озере обитают щука, карась, плотва, линь, окунь, ротан.

Озеро используется для рыболовства.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Озёра Шатурского района